Glied steht für:

 beweglicher Körperteil eines Lebewesens, siehe Gliedmaßen
 männliches Glied, siehe Penis
 Teil einer Kette
 Glied (Militär), Aufstellung
 in der Mathematik ein Monom eines Polynoms
 Komponente einer Folge (Mathematik)
 Glied (Einheit), ehemaliges deutsches Wollmaß

Siehe auch:

 Glieder (Begriffsklärung)
 Gliederung